Селенид неодима(II) — бинарное неорганическое соединение
неодима и селена
с формулой NdSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Селенид неодима(II) образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F mm,
параметры ячейки a = 0,5909 нм, Z = 4.

Литература 
 

Соединения неодима
неодима
Селениды неодима